Донис Авдияй (; ) — косовско-немецкий футболист, нападающий клуба «Цюрих». Выступал за сборную Косова.

Биография 
Донис Авдияй родился в городе Оснабрюк (Нижняя Саксония) в семье косовских албанцев.

Авдияй начал заниматься футболом в возрасте пяти лет, в любительском клубе «СВ Аттер». После пяти лет в «СВ Аттер», он перешёл в молодёжную академию «Оснабрюка», откуда в 2011 году ушёл в «Шальке 04».

Клубная карьера 
В сезоне 2011/12 в юношеской команде «Шальке» до 17 лет он сыграл в 26 матчах, забив 15 голов. В следующем сезоне он значительно улучшил свои результаты, сыграв 25 матчей, забив 44 гола и отдав 13 голевых передач. Вскоре он бы переведён в команду до 19 лет. С командой до 19 лет он выиграл Кубок Вестфалии, забив в финале победный гол в ворота юношеской команды дортмундской «Боруссии» (1:0).

В сезоне 2014/15 Авдияй стал тренироваться с основным составом «Шальке 04». Авдияй также входил в состав второй команды «Шальке 04» из региональной лиги «Запад» — четвёртого немецкого дивизиона. В феврале 2014 года немецким нападающим заинтересовался английский «Ливерпуль». После интереса со стороны англичан «Шальке 04» подписал с Донисом новый контракт. Сумма отступных, прописанных в новом соглашении, составила 49 миллионов евро. 17 сентября он попал в заявку на матч Лиги чемпионов с «Челси», однако провёл всю встречу на скамейке запасных.

13 января 2015 года для получения игровой практики Донис ушёл в аренду в австрийский «Штурм» сроком на 18 месяцев. 21 февраля в матче против «Винер-Нойштадта» (3:3) он дебютировал во Бундеслиге, выйдя на замену на 81-й минуте вместо . Уже на 83-й минуте матча он отдал голевую передачу. 21 марта в поединке против «Адмира Ваккер Мёдлинга» Донис забил свой первый гол за «Штурм». В этом сезоне он сыграл в 17 матчах и забил 6 голов.

30 июля 2015 года дебютировал в Лиге Европы в поединке против казанского «Рубина» (2:3). В этой встрече он забил один гол, но получил две жёлтые карточки и был удалён с поля. В сезоне 2015/16 сыграл 25 матчей, в которых он забил 3 гола и отдал 7 голевых передач. После окончания аренды вернулся в «Шальке 04».

24 ноября 2016 года дебютировал в основной команде «Шальке 04» в матче Лиге Европы против «Ниццы» (2:0). 20 декабря Донис забил свой первый гол в чемпионате Германии в матче против «Гамбурга» (1:2). 15 января 2018 года отправился на правах аренды в «Роду» до конца сезона.

В августе 2018 года Авдияй перешёл в нидерландский клуб «Виллем II», однако в марте 2019 года клуб расторг с ним контракт. Летом 2019 года Авдияй подписал контракт с турецким «Трабзонспором» на один год с опцией продления ещё на три сезона. В 18 официальных матчах за клуб он забил один мяч и отдал две голевые передачи, после чего 17 января 2020 года «Трабзонспор» расторг контракт с Авдияем. Спустя три дня Донис перешёл в шотландский клуб «Харт оф Мидлотиан», где он отыграл до конца сезона.

12 ноября 2020 года Авдияй подписал контракт с нидерландским «Эмменом» до конца сезона с возможностью продления ещё на один год.

Международная карьера 
Донис выступал за юношеские сборные Германии разных возрастов. 11 октября 2014 года Авдияй объявил о своём намерении играть за сборную Албании.

20 марта 2017 года получил вызов в национальную сборную Косова. Дебютировал в сборной 24 марта 2017 года в матче против сборной Исландии, завершившемся со счётом 1:2.

Достижения 
 Личные
 Медаль Фрица Вальтера (до 17 лет): 2013

Статистика выступлений

В сборной 

Итого: 6 матчей / 2 гола; eu-football.info.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Шальке 04»

Футболисты Германии
Футболисты Косова
Игроки сборной Косова по футболу
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Штурм»
Игроки ФК «Рода»
Игроки ФК «Виллем II»
Игроки ФК «Трабзонспор»
Игроки ФК «Харт оф Мидлотиан»
Игроки ФК АЕЛ Лимасол
Игроки ФК «Хартберг»
Игроки ФК «Цюрих»
Награждённые медалью Фрица Вальтера